Le noble d'or est une unité monétaire utilisée en Angleterre, notamment sous le règne de Henry V, de 1413 à 1422.

Références

Annexes

Articles connexes 
 Unité monétaire

Monnaie britannique
Ancienne unité monétaire